Kris De Wree (1981-), Belgische voetballer
 De Wree, notabele familie:
 Vredius (doorverwijzing vanaf Olivier de Wree, 1596 - 1652), Vlaams geschiedkundige uit de eerste helft van de 17de eeuw